In der folgenden Liste sind alle Außenminister Albaniens dargestellt, die seit der Gründung Albaniens im Jahr 1912 das Außenministerium geleitet haben.

 
Albanien